Гипотетические планеты — виды планет, не обнаруженных на сегодняшний день, но теоретически существующие во Вселенной. К гипотетическим планетам относятся, например, углеродные планеты, состоящие преимущественно из углерода. Такие планеты не были найдены, однако их существование не исключено. Также к гипотетическим планетам относится тип планет-океанов, полностью покрытых океаном жидкой воды. На сегодняшний день была обнаружена только одна подобная экзопланета-GJ1214-b.

Астрономические объекты
Типы небесных тел
Планетоподобные тела